Uefacupen 1982/1983 vanns av Anderlecht, Belgien efter finalseger mot Benfica, Portugal.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Europacupen 1982/1983
 Europeiska cupvinnarcupen 1982/1983

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1982/1983
Fotbollssäsongen 1982/1983
1982 i Europa
1983 i Europa